Onderdistrict in Indonesië
 Mantang (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Bintan van de provincie Riau-archipel
Plaats in Indonesië
 Mantang (Batukliang), een plaats in het onderdistrict Batukliang, regentschap Centraal-Lombok provincie West-Nusa Tenggara